Casaseca de las Chanas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casaseca de las Chanas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Casaseca de las Chanas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar